De elfde wereldkampioenschappen badminton werden in 1999 in Kopenhagen, Denemarken gehouden in de Brøndby Arena. Het toernooi, dat duurde van 10 tot en met 23 mei werd destijds georganiseerd door de International Badminton Federation (IBF), de huidige Badminton World Federation (BWF). Het was de tweede keer dat het toernooi werd gehouden in de Deense hoofdstad.

Belgische deelnemers 
Van alle Belgische deelnemers overleefde enkel Ruud Kuijten een ronde in de hoofdtabel. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door Fung Permadi, die later de zilveren medaille behaalde.

Medaillewinnaars

Uitslagen

Mannen enkelspel

Vrouwen enkelspel

Mannen dubbelspel

Vrouwen dubbelspel

Gemengd dubbelspel

Medailletabel

1999
Sportevenement in Kopenhagen
Badminton in 1999
Badminton